Села України:
 Лагодівка — Миколаївська область, Казанківський район
 Лагодівка — Полтавська область, Хорольський район

 Лагодівка — хутір, присілок села Великі Рікани, що на Волині

Див. також 
 Лагодів